O’Neal steht für:
 O’Neal (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 O’Neal-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika
 O’Neal Point, Landspitze an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika
 O’Neal Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 O’Neil
 O’Neill